Бриан Мбёмо (; родился 7 августа 1999) — камерунский и французский футболист, нападающий английского клуба «Брентфорд» и сборной Камеруна.

Клубная карьера 
Мбёмо выступал за молодёжные футбольные команды «Аваллон» и «Бургуэн-Жальё», после чего стал игроком академии клуба «Труа» в возрасте 14 лет. 2018 году в составе команды «Труа» до 19 лет выиграл , забив два мяча в финале на «Стад де Франс». 17 февраля 2018 года дебютировал в основном составе «Труа» в матче французской Лиги 1 против «Меца». По итогам сезона 2017/18 «Труа» занял предпоследнее место в Лиге 1 и выбыл в Лигу 2. Во втором дивизионе французского чемпионата Мбёмо стал игроком основного состава «Труа», сыграв в сезоне 2018/19 36 матчей и забив 10 мячей.

5 августа 2019 года Мбёмо перешёл в клуб английского Чемпионшипа «Брентфорд», подписав пятилетний контракт. 10 августа 2019 года он дебютировал за «пчёл» в матче Чемпионшипа против «Мидлсбро». 31 августа 2019 года Мбёмо забил свой первый гол за «Брентфорд» в матче против «Дерби Каунти».

Карьера в сборной 
Мбёмо выступал за сборные Франции до 17, до 20 лет и до 21 года.

В августе 2022 года поменял французское гражданство на камерунское. 13 сентября 2022 года главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг впервые вызвал Мбёмо для участия в товарищеских матчах против сборных Узбекистана и Южной Кореи. 23 сентября дебютировал в матче против Узбекистана, выйдя в стартовом составе.

10 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Камеруна для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Личная жизнь 
Родители Мбёмо родом из Камеруна.

Статистика выступлений

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 5 матчей / 0 голов; 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Брентфорда»

Футболисты Франции
Футболисты Камеруна
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Брентфорд»